Mike Matczak (né le  à Sewell, dans l'état du New Jersey aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2010-2011. Il évolue avec les Frisk Tigers dans la GET ligaen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || Bulldogs de Yale || ECAC ||28 ||2 ||7 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Bulldogs de Yale || ECAC ||30 ||3 ||7 ||10 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Bulldogs de Yale || ECAC ||20 ||1 ||5 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Bulldogs de Yale || ECAC ||36 ||2 ||12 ||14 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||61 ||11 ||24 ||35 ||35 ||14 ||1 ||4 ||5 ||16
|-
|2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||23 ||1 ||5 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan="2"|2012-2013 || Monarchs de Manchester || LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Heat d'Abbotsford || LAH ||34 ||2 ||6 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||23 ||2 ||8 ||10 ||14 ||6 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2013-2014 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||34 ||1 ||3 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Frisk Tigers || GET ligaen || 44 || 12 || 21 || 33 || 58 || 1 || 0 || 1 || 1 || 2

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Naissance dans le comté de Gloucester (New Jersey)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Frisk Tigers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Heat d'Abbotsford